Змагання зі спортивної ходьби на 20 кілометрів серед чоловіків на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2022 в Юджині проходили 15 липня на шосейній кільцевій (довжина кола — 1 км) трасі, прокладеній бульваром Мартіна Лютера Кінга біля .

Напередодні старту 

Основні рекордні результати на початок змагань:

Результати

Відео

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики 
 
 Протокол змагань 

Змагання на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2022
Спортивна ходьба на чемпіонатах світу з легкої атлетики